La Barre (Jura)
La Barre (Haute-Saône)
ook:
La Barre-de-Monts, Vendée 
La Barre-de-Semilly, Manche 
La Barre-en-Ouche, Eure 
Deuil-la-Barre, Val-d'Oise
Barre, Tarn